Бургхаузен — город в Баварии (Германия), округ Альтэттинг. 
 Бургхаузен — бывшая резиденция Виттельсбахов, расположенная в баварском городе Бургхаузен на границе с Австрией.